L'église de Bois-le-Roi peut faire référence à :

 église Saint-Pierre, à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne, France
 église Saint-Jean-Baptiste, à Bois-le-Roi, en Eure, France